Wodianka ist der Familienname folgender Personen:

 Stephanie Wodianka (* 1971), deutsche Romanistin
 Thomas Wodianka (* 1974), deutscher Schauspieler